{| class="infobox football" style="width: 16em; text-align: center;"
|-
! style="font-size: 16px;" | «Серия А1»  Италия
|- 
| style="font-size: 12px; background: #BFD7FF;" | текущий сезон
|- 
| style="font-size: 12px;" | Сезон 2013/2014
|- 
|
|- 
| style="font-size: 11px; line-height: 15px;" | 
|-
| style="font-size: 12px; background: #BFD7FF;" | Основана
|-
| style="font-size: 12px;" | 1930 <small>|-
| style="font-size: 12px; background: #BFD7FF;" | Континент|-
| style="font-size: 12px;" | Европа
|-
| style="font-size: 12px; background: #BFD7FF;" | Текущий чемпион|-
| style="font-size: 12px;" | Фамилья (Скио)
|-
| style="font-size: 12px; background: #BFD7FF;" | Наибольшее число титулов|-
| style="font-size: 12px;" | Пул Коменсе Комо (15)
|}Чемпионат Италии по баскетболу среди женщин () - турнир среди итальянских баскетбольных женских команд. Первый розыгрыш состоялся в 1930 году, чемпионками которого стала команда из Триеста «Триестина». Больше всего титулов – 15 на счету у Пул Коменсе''' из Комо.

Чемпионы

Достижения клубов

Примечания

См. также 
 Чемпионат Италии по баскетболу

Ссылки 
 Оф. сайт Серии А1 
 Список чемпионов Италии 

Чемпионат Италии по баскетболу среди женщин